urpmi — набор утилит Mandriva Linux, Mageia, OpenMandriva Lx и Rosa Linux для установки, удаления и обновления и пакетов программ из локальных или сетевых источников. Изначально urpmi создавался в качестве менеджера пакетов RPM с автоматическим разрешением зависимостей. Он работает как с официальными источниками из Mandriva/Mageia/Rosa/OpenMandriva, так и с неофициальными источниками, такими как «Penguin Liberation Front»/Российский репозитории Mageia.

История 

urpmi был разработан в качестве эксперимента Паскалем Ригауксом (pixel) для решения проблем ограничений установки RPM. Он также разрабатывался Франсуа Понсом и другими сотрудниками Mandriva. В настоящее время (2010—2013 гг.), urpmi разрабатывает Тьерри Вигнауд, который тогда разрабатывал rpmdrake, и который являлся одним из со-авторов установщика drakx, и инструментов Mandriva перед работой в Mageia. Эта версия будет использоваться в будущих проектах Mandriva, которые будут основаны на Mageia.

Per Øyvind Karlsen разрабатывает форк urpmi для Rosa Linux с исправлениями и улучшениями на базе разработках Тьерри Вигнауда, но данная версия не используется в Mandriva Business Server, которая основывается на Mageia.

Команды

Общие команды

Полезные команды

Примечания

Ссылки 
 Список зеркал (easy urpmi)
 Поиск зеркал для репозиториев Mandriva Linux 

Утилиты Unix
RPM